John Costelloe ist der Name folgender Personen:

* John Costelloe (Politiker), irischer Politiker 
 John Costelloe (Schauspieler) (1961–2008), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 John Costello